Taehwa-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Taehwa-dong, Andong, stadsdel i Andong, Norra Gyeongsang, 
 Taehwa-dong, Ulsan, stadsdel i Ulsan,